Andreas Birkner ist der Name folgender Personen:

* Andreas Birkner (Schriftsteller) (1911–1998), deutscher Schriftsteller
 Andreas Birkner (Schauspieler) (* 1980), deutscher Schauspieler